

Бахтігареєво — присілок, Ішмухаметовська сільська рада, Баймацький район, Башкортостан
 Бахтігареєво — присілок, Мерясовська сільська рада, Баймацький район, Башкортостан